Antoni Riera (motociclista) (Eivissa, ~1959 – Barcelona, 1977), pilot de motocròs 
 Antoni Riera i Melis (Sant Llorenç des Cardassar, Mallorca, 1 de desembre de 1944), historiador i medievalista
 Antoni Riera Nadal (Manacor, 1928 - 2008), cineasta, pintor i il·lustrador
 Antoni Riera i Refart
 Antoni Riera i Villaret (Sabadell, 1865 - Barcelona, 1931), metge català